Eunoé est une nymphe de la mythologie grecque.
 L’Eunoé est un fleuve imaginaire de la Divine Comédie.
 Eunoé est le nom de la femme de Bogud, qui fut la maîtresse de Jules César.
 Eunoé est une chanson extraite de l'album Dante XXI de Sepultura, sorti en 2006.